Die Cazoo European Darts Championship 2021 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde zwischen dem 14. und 17. Oktober 2021 zum 14. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war dabei erstmals die Salzburgarena in Salzburg.

Als Titelverteidiger ging der Schotte Peter Wright ins Rennen. Er schied bereits in der ersten Runde gegen den Deutschen Florian Hempel mit 3:6 aus.

Nach 2019 gewann Rob Cross die European Darts Championship zum insgesamt zweiten Mal. Im Finale schlug er Michael van Gerwen mit 11:8. Durch den Erfolg verbesserte sich Cross auf Platz 11 in der PDC Order of Merit und sicherte zugleich sein Verbleiben in der Top 16.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in Legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 500.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Championship 2021 waren die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit nach dem letzten Event der European Darts Tour 2021, der Gibraltar Darts Trophy, qualifiziert. Hatten zwei oder mehrere Spieler die gleiche Menge an Preisgeld erspielt, entschied die Position in der PDC Order of Merit.

Ergebnisse

Trivia 
Im Viertelfinale egalisierte Nathan Aspinall mit 11 geworfenen 180ern den Rekord für die meisten maximalen Aufnahmen in einem Match bei der European Darts Championship
Das Viertelfinale zwischen Gerwyn Price und Michael van Gerwen stellt mit 216,28 den höchsten kombinierten Average eines Knockout-TV-Matches seit dem Viertelfinale bei den UK Open 2017 zwischen Peter Wright und Raymond van Barneveld
Folgerichtig stellt Gerwyn Price mit 107,59 den höchsten Verlierer-Average bei einem European Championship Match
Zum dritten Mal in Folge schied der Titelverteidiger bereits in Runde 1 aus – 2019 James Wade gegen Jonny Clayton, 2020 Rob Cross gegen Martijn Kleermaker und schließlich 2021 Peter Wright gegen Florian Hempel

Übertragung 
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen. In Deutschland waren alle Spiele über den Streamingdienst DAZN und im Free-TV auf Sport 1 zu sehen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in Salzburg